Corbélia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Corbélia (ort), Paraná, 
 Corbélia (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar